Кримеці () — вірменське прізвище. Відомі носії:
 Акоп Кримеці — вірменський учений, календарознавець, мистецтвознавець, тлумач, філософ і граматик XIV—XV століть.
 Єсаї Кримеці — вірменський вчений і календарезнавець XV століття.
 Мартирос Кримеці — вірменський поет і церковний діяч.